Frederik II (Haderslev, 1 juli 1534 – Antvorskov, 4 april 1588) was koning van Denemarken en Noorwegen van 1559 tot zijn dood. Hij was de oudste zoon van koning Christiaan III van Denemarken en Noorwegen en Dorothea van Saksen-Lauenburg. Hij was getrouwd met Sophia van Mecklenburg-Güstrow.

Frederik II en Sophia hadden acht kinderen, van wie er zeven volwassen werden:

 Elisabeth (1573-1626), in 1590 gehuwd met Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel
 Anna (1574-1619), gehuwd met Jacobus I van Engeland
 Christiaan IV (1577-1648)
 Ulrich (1578-1624), werd bisschop van Sleeswijk.
 Augusta (1582-1639), gehuwd met Johan Adolf van Sleeswijk-Holstein-Gottorp
 Hedwig (1581-1641), gehuwd met Christiaan II van Saksen
 Johan (1583-1602).

Frederik II is onder meer bekend geworden doordat hij de Zevenjarige Oorlog begon over de heerschappij van Zweden, dat geregeerd werd door zijn neef, koning Erik XIV. Koning Frederik had erop gerekend dat hij met zijn Duitse huursoldaten vrij snel de oorlog van zijn geestelijk zwakke neef kon winnen, maar kon ternauwernood voorkomen dat hij Noorwegen aan Zweden verloor. De oorlog kostte een fortuin en leverde uiteindelijk niets op.

Na de Zevenjarige Oorlog (1563-1570) bouwde hij tussen 1574 en 1585 kasteel Kronborg in Elseneur opnieuw op. In 1576 stichtte hij Fredrikstad in Noorwegen. Deze periode was een welvarende voor de Deense monarchie. Frederik was een beschermheer voor de astronoom Tycho Brahe. Hij schonk hem onder andere het eiland Ven, om er een sterrenwacht te bouwen. Na zijn dood werd Frederik opgevolgd door zijn oudste zoon Christiaan (IV).

Voorouders

Koning van Denemarken
Koning van Noorwegen
Huis Oldenburg
Denemarken, F